Racodiscula är ett släkte av svampdjur. Racodiscula ingår i familjen Theonellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Racodiscula